Аверково — название населённых пунктов в России:

 Аверково — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Аверково — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Аверково — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.